Angela Dwamena-Aboagye (née en 1965), avocate et militante pour l'égalité des sexes ghanéenne ;
 Felix Aboagye (né en 1975), joueur de football international ghanéen.